Fiocco är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Joseph Fiocco (1686–1746), flamländsk kompositör
 Joseph-Hector Fiocco (1703–1741), flamländsk organist och klassisk filolog
 Pietro Antonio Fiocco (1654–1714), italiensk kompositör, verksam i Flandern

Italienska efternamn